NGC 1646-1, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus
NGC 1646-2, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus